Crab Orchard ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Crab Orchard (Illinois)
 Crab Orchard (Kentucky)
 Crab Orchard (Nebraska)
 Crab Orchard (Tennessee)
 Crab Orchard (Virginia)
 Crab Orchard (West Virginia)

Crab Orchard steht für:
 Crab Orchard (Film), 2004